Гран-при Португалии 1959 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1959 года. Автогонки прошли 23 августа 1959 года на трассе Монсанто-Парк.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Португалии